geelpootspeldenknopje
 grootoogspeldenknopje
 kleinoogspeldenknopje
 schildspeldenknopje
 zilvervlekspeldenknopje
 zwart speldenknopje